Leonard Szymański (powstaniec) (1826–1880) – ksiądz, powstaniec styczniowy, zesłaniec
 Leonard Szymański (polityk)
 Leonard Szymański (generał)